Milaan steht für

 Milan Nikolić (Musiker)
 Mailand im Niederländischen